Trigueras puede referirse a:
El nombre común de la planta Dactylis glomerata; o
El nombre común de la planta Hyparrhenia hirta.